Lianjiang ist der Name folgender Ortschaften:
Lianjiang (Zhanjiang) (廉江市), eine kreisfreie Stadt im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Zhanjiang, Guangdong, Volksrepublik China
Lianjiang (Fuzhou) (连江县), ein Kreis der Stadt Fuzhou, Fujian, Volksrepublik China
Lianjiang (Dingyuan) (连江镇), eine Großgemeinde des Kreises Dingyuan, Anhui, Volksrepublik China